Regno Unito
Ferndale – cittadina del distretto di Rhondda Cynon Taf, Galles
Stati Uniti d'America
Ferndale – città della Contea di Humboldt, California
Ferndale – census-designated place della Contea di Lake, Florida
Ferndale – census-designated place della Contea di Anne Arundel, Maryland
Ferndale – città della Contea di Oakland, Michigan
Ferndale – borough della Contea di Cambria, Pennsylvania
Ferndale – città della Contea di Whatcom, Washington